een rivier in het Verenigd Koninkrijk, zie Severn
Severn (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Severn (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Severn (Canada), een plaats in Canada
Severn (Australië), een plaats in Australië